Buer (gemeente) - voormalige gemeente, later deel van Gelsenkirchen
 Gelsenkirchen-Buer - stadsdeel van de Duitse stad Gelsenkirchen
 Buer (Indonesië) - district op Sumbawa, Indonesië